Фудзімі () — «погляд на Фудзі». Топонім пов'язаний з горою Фудзі. Зустрічається найчастіше у Східній Японії, в регіонах Канто і Тюбу.

Топоніми 
 Фудзімі — місто в Японії, у префектурі Сайтама.
 Фудзімі — містечко в Японії, у префектурі Наґано.
 Фудзімі — село в Японії, у префектурі Ґумма. 
 Фудзімі — місцевість в Японії, в Токіо, особливому районі Тійода.
 Фудзімі — місцевість в Японії, в префектурі Сайтама, місті Саяма.